Smrk steht für:

 Smrk na Moravě, Gemeinde im Okres Třebíč, Tschechien
 Smrk (Čistá), Ortsteil der Gemeinde Čistá im Okres Rakovník, Tschechien
 Smrk, Ortsteil der Gemeinde Úžice u Kutné Hory im Okres Kutná Hora, Tschechien

 Smrk (Reichensteiner Gebirge), der höchste Berg (1.125 m) im Reichensteiner Gebirge
 Smrk (Isergebirge), der höchste Berg (1.124 m) im tschechischen Isergebirge
 Smrk (Beskiden), Berg in den Mährisch-Schlesischen Beskiden (1.276 m)

Siehe auch:
 Smrek